Tejo ou TEJO peut désigner :

Hydronyme 
 Tejo, rivière des Pics d'Europe dans les Asturies dans le Nord de l'Espagne, qui traverse la bourgade de Bulnes (Asturies)

Sport 
 Tejo, jeux d'adresse très populaires pratiqués dans divers pays hispaniques, dont l'Espagne (marelle), l'Argentine (proche de la pétanque) et la Colombie (dérivé d'un jeu préhispanique). Dans ce dernier pays, c'est un sport national depuis 2000.

Viticulture 
 Tejo, est une des indications géographiques (IGP), appelées « Vinho Regional », des vins du Portugal produisant des vins rouges, blancs et rosés.

Sigle 

TEJO est un sigle qui signifie :
 TEJO, Organisation mondiale des jeunes espérantophones  (en espéranto : Tutmonda Esperantista Junulara Organizo).